Houston kan syfta på:

Houston, Texas 
 Houston – största staden i Texas, den fjärde största i USA

Administrativa enheter
 Greater Houston – storstadsområde
 Harris County, Texas – county där Houston är huvudort
 South Houston – förort

Kultur, teknik, vetenskap
 Houston Comets
 Houston Grand Opera
 Lyndon B. Johnson Space Center – vardagligt kallat "Houston"
 University of Houston – offentligt universitet med  studenter

Idrott
 Houston Aeros, tidigare ishockeylag
 Houston Astros, basebollklubb
 Houston Dynamo, lag för europeisk fotboll
 Houston Oilers, tidigare lag för amerikansk fotboll (AFL)
 Houston Open, internationelll golfturnering
 Houston Rockets, basketbollorganisation
 Houston Texans, lag för amerikansk fotboll (NFL)

Film och musik
 Katastrofplats Houston  – amerikansk film från 1978
 Houston (sång av Lee Hazlewood) – sång från 1965 skriven av Lee Hazlewood och framförd av Dean Martin
 Houston (sång av R.E.M.) – sång från 2008 av R.E.M. på deras Accelerate-album

Personer
 Houston (efternamn)  – efternamn också använt som förnamn samt personer med namnet
 Houston (auktor) – auktorsbeteckningar vid biologisk namngivning

Övrigt
 3031 Houston – asteroid

Geografi

Australien 
 Mount Houston, Queensland, berg

Kanada 

 Houston, British Columbia, ort, 
Houston Airport, lokal flygplats

 Houston Lake – flera sjöar i Kanada
 Houston Pass, British Columbia
 Houston Rapids, Ontario
 Houston Stewart Island, Nunavut
 Houston Stewart Channel, British Columbia
 Houston Tommy Creek, British Columbia
 Lac Houston, flera sjöar i Quebec

Storbritannien 

 Houston, Skottland, ort, Renfrewshire,

USA 

 Houston, Arkansas, ort, Perry County, 
 Houston, Delaware, Kent County, 
 Houston, Missouri, countyhuvudort, Texas County, 
 Houston, Mississippi, countyhuvudort, Chickasaw County, 
 Houston, stad, Texas, 
 Houston, Minnesota, ort, Houston County, 
 Houston, Pennsylvania, ort, Washington County, 
 Houston, Alaska, Matanuska-Susitna Borough, 
 Houston Street – gata på Manhattan i New York 

 Houston Acres, ort, Jefferson County, Kentucky
 Houston County, flera counties 
 Houston County, Alabama 
 Houston County, Georgia 
 Houston County, Minnesota 
 Houston County, Tennessee 
 Houston County, Texas – inkluderar inte staden Houston, Texas

Se även
 Houston Creek – flera vattendrag i Kanada och USA
 Houston Glacier
 Houston Glacier (glaciär i Antarktis)
 Houston Glacier (glaciär i Kanada)
 Houston Island – flera öar i Kanada och USA
 Houston River – flera vattendrag i Kanada och USA